9H steht für:
 die härteste Bleistiftsorte, siehe Bleistift#Härtebezeichnung
 Okada Air (IATA-Code), ehemalige nigerianische Fluggesellschaft
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Malta, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

9H